Memory-Stick bezeichnet:
 eine Speicherkarte des Herstellers Sony, siehe Memory Stick
 einen Speicherstick bzw. einen USB-Massenspeicher

Siehe auch: